Beauty bezeichnet:

 Beauty (Pferd), ein Pferd, das in zahlreichen Filmen mitwirkte
 die Flavour-Quantenzahl Bottomness in der Elementarteilchenphysik
 das Marktsegment Schönheitsindustrie, also Kosmetik etc.

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Beauty (Kentucky), im Martin County
 Beauty (New Mexico), im Lea County – nicht mehr existent
 Beauty (West Virginia), im Fayette County
 Beauty Beach, im Anne Arundel County, Maryland
 Beauty Hill, im McNairy County, Tennessee

Sonstiges:
 Beauty Park Creek, Fließgewässer im Teton County, Wyoming
 Beauty Run, Fließgewässer im Centre County, Pennsylvania
 Beauty Shore Lake, See im Otter Tail County, Minnesota

Siehe auch:
 Beauty and the Beast
 Beauty Lake